

Chimica 
 R64 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R64 – strada regionale Groblershoop – Bloemfontein (Sudafrica)